NK Celje är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i Z'dežele staden i Celje. De spelar i den slovenska högstadivisionen, Prva Liga Slovenije.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 6 maj 2019

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 NK på PrvaLiga
 NK Celje på UEFA

Fotbollsklubbar i Slovenien